Адыге́йская у́лица или Ады́гская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 

 Адыгейская улица — улица в Алма-Ате

Россия 

 В Волгограде:
 Адыгейская улица (Красноармейский район)
 Адыгейская улица (Советский район)
 Адыгейская улица — улица в Майкопе
Адыгейская улица — улица в Нальчике.
 Адыгейская улица — улица в Новороссийске Краснодарского края
 Адыгейская улица — улица в Ростове-на-Дону
 Адыгейская улица — улица в Сочи Краснодарского края
 Адыгейская улица — улица в Уфе
 Адыгская улица — улица в Черкесске

Украина 

 Адыгейская улица — улица в Горловке Донецкой области
 Адыгейская улица — улица в Донецке
 Адыгейская улица — улица в Харькове

См. также 

 Улица Адыгейская Набережная — улица в Краснодаре
 Адыгейский переулок